Alma Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alma Township (Arkansas)
 Alma Township (Illinois)
 Alma Township (Kansas)
 Alma Township (Minnesota)
 Alma Township (Nebraska)
 Alma Township (North Dakota)